Parrott est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrew Parrott (né en 1947), chef d'orchestre britannique ;
 Ian Parrott (1916-2012), compositeur et musicologue britannique ;
 James Parrott (1898-1939), réalisateur et scénariste américain ;
 Jim Parrott (vers 1942-2016), médecin et homme politique canadien ;
 Robert Parker Parrott (1804-1877), artilleur américain ;
 Travis Parrott (né en 1980), joueur de tennis américain ;
 William Parrott (1813-1869), peintre britannique.

Toponyme 

 Parrott, municipalité du Comté de Terrell dans l’État de Géorgie aux États-Unis.

Patronyme anglais